Драгољуб Анђелковић (Краљево, 14. априла 1993) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Вентспилс.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Слога Краљево
 Српска лига Запад: 2010/11.

Графичар
 Српска лига Београд: 2018/19.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 Драгољуб Анђелковић на сајту Sortitoutsi 

Рођени 1993.
Спортисти из Краљева
Српски фудбалери
Фудбалери Слоге Краљево
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Графичара
Фудбалери Вентспилса
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу